Клитор:

 Клитор () — непарный половой орган у самок млекопитающих
 Клитор () — царь Азании, одного из трех Пеласгийских царств; сын Азана, основатель одноимённого города
 Клитор или Клейтор (, ) — город в Аркадии (Древней Греции), основанный Клитором, царём Азании. Ныне — деревня Клитурас

См. также 
 Клитор-Мур — небольшой город в графстве Камбрия, Англия.
 Клиторийцы
 Клитория